Osoby o nazwisku Aoki:

 Ryōta Aoki (ur. 1984) – japoński piłkarz
 Takayuki Aoki (ur. 1972) – japoński kierowca
 Nobuatsu Aoki (ur. 1971) – japoński motocyklista
 Takuya Aoki (ur. 1989) – japoński piłkarz
 Takuma Aoki (ur. 1974) – japoński motocyklista
 Tsuru Aoki (1892–1961) – japońska aktorka
 Mayumi Aoki (ur. 1953) – japońska pływaczka
 Yūsuke Aoki (ur. 1983) – japoński rugbysta
 Kōta Aoki (ur. 1987) – japoński piłkarz
 Munetaka Aoki (ur. 1980) – japoński aktor
 Yōzō Aoki (1929–2014) – japoński piłkarz
 Steve Aoki (ur. 1977) – amerykański DJ
 Devon Aoki (ur. 1982) – amerykańska modelka
 Shin’ya Aoki (ur. 1983) – japoński grapler
 Azusa Aoki (ur. 1987) – japońska lekkoatletka